Кастор:


Персоналии 
 Кастор — имя в греческой античности.
 Кастор — в греческой мифологии один из братьев-близнецов Диоскуров, сыновей Леды и Зевса.
 Кастор Родосский (I век до н. э.) — ритор с острова Родос или из Массилии.
 Кастор Карденский — раннехристианский святой, пресвитер (Германия).
 Кастор, Дина (род. 1973) — американская бегунья-стайер.
 Кастор, Стейси (1967—2016) — американская мужеубийца.

Корабли 
 «Кастор» — парусный 18-пушечный бриг Черноморского флота России.
 «Кастор» — парусный 36-пушечный фрегат Балтийского флота России.
 «Кастор» — парусный 44-пушечный фрегат Балтийского флота России.

Другое 
 Кастор — вторая по яркости звезда созвездия Близнецов, одна из ярчайших звёзд неба.
 Кастор — шерстяная ткань.
 Кастор — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
 Кастор — вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии.

См. также 
 Кастр (значения)
 Касторий (значения)